Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2003 – trzydzieste piąte mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB i FIRA-AER, które odbyły się we Francji w dniach od 9 do 20 kwietnia 2003 roku.

Informacje ogólne 
Mistrzostwa zostały zorganizowane w czterdziestu miastach francuskiego regionu Île-de-France. Zawody zostały przeprowadzone według zmodyfikowanych pod kątem juniorów przepisów, a nad ich przebiegiem czuwało dwudziestu pięciu arbitrów. Rywalizacja w dwóch szesnastozespołowych dywizjach odbywała się systemem pucharowym, a w związku ze całkowitym przejęciem od 2004 roku tego turnieju przez IRB przestał obowiązywać dotychczasowy system, iż dwie najsłabsze drużyny dywizji A w następnej edycji zastępowali finaliści dywizji B. Reprezentacje były rozstawione według wyników osiągniętych na poprzednich mistrzostwach.

Fédération Française de Rugby na wniosek ministerstwa zdrowia doradziła zespołom z Chińskiego Tajpej i Hongkongu odwołanie przyjazdu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS. Decyzją rządu cofnięto jednak tę decyzję i zawodnicy z Hongkongu zjawili się na turnieju – drugą drużynę zastąpili w zawodach Polacy.

W turnieju zwyciężyli zawodnicy z RPA, w finale pokonując broniących tytułu Nowozelandczyków. W grupie B po karnych kopach triumfowali zaś Urugwajczycy.

Badania antydopingowe przeprowadzone podczas zawodów nie dały żadnego wyniku pozytywnego.

Grupa A 
Zawody odbyły się w ciągu czterech meczowych dni pomiędzy 10 a 20 kwietnia 2003 roku.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Grupa B 
Zawody odbyły się w ciągu czterech meczowych dni pomiędzy 9 a 19 kwietnia 2003 roku.

Spotkanie pomiędzy Hongkongiem a Wybrzeżem Kości Słoniowej nie odbyło się, bowiem zawodnicy tej drugiej drużyny nie stawili się na mecz i poprosili o azyl.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
2003 w rugby union
2003 we Francji
Zawody sportowe we Francji